Забежинский – русская фамилия.

Известные носители 
 Забежинский, Григорий Борисович (1879—1966) — русский поэт, литературный критик, издатель и редактор.
 Забежинский, Лев Моисеевич (1884—1970) — русский и советский бактериолог, доктор медицинских наук, профессор.